Abondance – comune francese
 Abondance – formaggio francese
 Abondance – razza bovina francese